

Scheikunde
 Periodiek systeem, de fysische en chemische eigenschappen van de elementen in kaart gebracht
 Polystyreen, een kunststof, veel gebruikt voor wegwerpartikelen zoals bekertjes en patatbakjes

Politiek
 Parti Socialiste (België), een Franstalige Belgische politieke partij
 Parti socialiste (Frankrijk), een Franse politieke partij
 Partido Socialista, een Portugese politieke partij
 Positief Slovenië (Pozitivna Slovenija), een Sloveense politieke partij
 Progresívne Slovensko oftewel Progressief Slowakije, een Slowaakse politieke partij
 Provinciale Staten (Nederland), in Nederland het collectief van volksvertegenwoordigers namens de provincie
 Pueblo Soberano, een Curaçaose politieke partij
 Sociaaldemocratische Partij (Andorra), een Andorrese politieke partij
 Sociaaldemocratische Partij van Zwitserland, een Zwitserse politieke partij
 Socialistische Partij van Albanië, een Albanese politieke partij

Computer
 PeopleSoft, een groot softwareconcern, inmiddels overgenomen door Oracle, dat zich voornamelijk bezighield met het produceren en ondersteunen van administratieve software.
 Adobe Photoshop, een grafisch programma voor het bewerken van foto's en ander digitaal beeldmateriaal via de computer.
 ps (Unix), een programma op Unix systemen om informatie over actieve processen te tonen
 PostScript, een programmeertaal om tekst en afbeeldingen op een apparaatonafhankelijke manier te beschrijven
 .ps, de internettopleveldomeinlandcode van de Palestijnse Gebieden
 PlayStation (computerserie), door Sony ontwikkelde spelcomputers

Vereniging
 Het Gezelschap "Practische Studie", studievereniging van studenten Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft
 Pharmaciae Sacrum, studievereniging voor studenten Farmacie / Farmaceutische wetenschappen uit Groningen

Overig
 Postscriptum, een naschrift in brieven, toegevoegd nadat de schrijver de brief geëindigd heeft
 Poggeschot, vooral in het oosten van Nederland een oude benoeming voor varkensschuur
 Private stichting, soort stichting in het Belgisch recht
 PS (sigaar), een sigarenmerk uit de Dominicaanse Republiek
 Particuliere synode, een synode op regionaal niveau (in tegenstelling tot een generale synode die op landelijk niveau worden gehouden).
 The Partysquad, een Nederlands dj-team, bestaande uit DJ Jerry en MC Ruben
 IATA-code van Ukraine International Airlines, de nationale luchtvaartmaatschappij van Oekraïne
 P.S. (2004), film van Dylan Kidd met Laura Linney en Topher Grace

Ook wordt de klank ps wel gebruikt om mensen tot stilte te manen.